По данным на 2019 год, 1289 человек были удостоены звания Героя Народных Вооружённых сил Вьетнама: 148 — за действия в войне с французскими колониалистами, 859 — в войне с США, 279 — в других войнах. Среди героев 160 женщин и 163 представителя национальных меньшинств.

Ниже приводится их неполные списки по дате награждения. Имена по возможности приведены в порядке перечисления в приказах.

До 1979 года

1979 год

1980 год

1981 год

После 1981 года

Год награждения неизвестен

Примечания

Документы 
  — 48 человек.
  — 20 человек.
  — 18 человек (список не публиковался).
  — 1 человек.
  — 1 человек.
  — 8 человек.
  — 6 человек.
  — 1 человек.

Героев
Списки военных
Списки носителей званий